Personnage exclusif à l'adaptation animée de Saint Seiya, le Chevalier Cristal (parfois Seigneur Cristal) est supposé être l'élève de Camus, Chevalier d'Or du Verseau, et le maître de Hyôga, Chevalier de Bronze du Cygne (là où dans l’œuvre originale, ce rôle d'intermédiaire entre les deux personnages n'existe pas).

À noter qu'il n'appartient officiellement à aucune des castes de la chevalerie (Bronze, Argent, Or), bien qu'il soit souvent considéré par les amateurs de la série animée comme tacitement équivalent à un Chevalier d'Argent.

Habiletés 
La réputation du Seigneur Cristal était presque de force égale à celui d'un Chevalier d'Or.

Techniques 
 Diamond Dust - ダイヤモンドダスト (la poussière de diamant)
 Tô Kekken - 凍結拳 (Tou Ketsu Ken) : technique qui consiste à geler les pieds d'un adversaire de grande taille pour l'immobiliser.

Voix 
Cristal est doublé par Ikemizu Michihiro dans la version originale. Dans la version française, c'est Serge Bourrier
dans l'Épisode 21 (sauf pour son cri de stupéfaction lorsque Seiya arrive) et Éric Legrand pour le reste de la série.

Références 

Personnage de Saint Seiya
Cristal